Официальный день рождения короля в англоязычных странах
 День Виктории (Канада) — праздник в Канаде
 День Виктории (фильм) — канадский фильм-драма Д. Безмозгиса.